Nadling ist der Name folgender Orte:

 Nadling (Schaufling), Ortschaft von Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Nadling (Gemeinde Steindorf), Ortschaft von Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten